Августа Доротея Брауншвейг-Вольфенбюттельська (1666—1751) — донька князя Брауншвейг-Вольфенбюттелю Антона Ульріха та принцеси Єлизавети Юліани Шлезвіг-Гольштейн-Зондербург-Норбурзької, дружина єдиного князя Шварцбург-Зондерсгаузен-Арнштадту Антона Гюнтера II.
 Августа Доротея Брауншвейг-Вольфенбюттельська  (1749—1810) — донька князя Брауншвейг-Вольфенбюттелю Карла I та прусської принцеси Філіпіни Шарлотти, остання настоятелька Гандерсхаймського монастиря.